Padamukti (Sukaresmi), een plaats in Indonesië
Padamukti (Solokan Jeruk), een plaats in Indonesië
Padamukti (Pasirwangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing